Aguaí kan syfta på:

Brasilien 

 Aguaí (kommun), São Paulo, 
 Aguaí (ort), São Paulo,